Mit Schamasch könnte gemeint sein
 Šamaš; eine babylonische Gottheit
 Schammes; ein Synagogendiener und daran anknüpfend die zusätzliche Kerze der Chanukkia